Храм Арха́нгела Михаи́ла (Вознесе́нско-Миха́йловская церковь) — православный храм в Центральном округе города Курска. Входит в состав 2-го благочиния города Курска Курской епархии Русской православной церкви. Памятник архитектуры республиканского значения.

История 
Храм Архангела Михаила до открытия Вознесенской церкви в Казацкой слободе в 1888 году назывался Вознесенским, или Вознесенско-Михайловским.

Самое раннее упоминание о храме Вознесения Господня с приделом Архангела Михаила относится к 1635 году.

Нынешняя каменная церковь Вознесения Господня с приделом Архангела Михаила была построена в 1762—1767 годах на самой северной окраине Казацкой слободы («на гумнах»). Через 15 лет после окончания строительства храма, в 1782 году, Курск получил градостроительный план, утвержденный Екатериной II, по которому Казацкая слобода была перенесена на земли к северу, ранее используемые как сельскохозяйственные угодья. Таким образом, церковь вскоре оказалась в гуще жилой застройки. В 1830 году церковь получила с завода Самгина колокол в . В конце 1836 году были пристроены приделы храма, правый был освящён в 1838 году во имя Архангела Михаила, а левый — в 1841 году во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского.В 1845 году в храме был заменён иконостас.
 
В 1863 году в храме был крещён лейтенант российского флота Александр Семёнович Сергеев, командир героического экипажа легендарного миноносца «Стерегущий».

Очередное обновление иконостаса произошло в 1883 году:  года состоялось освящение вновь устроенного главного иконостаса храма работы московского мастера Борисова.

В 1888 году из храма был перенесён престол Вознесения Господня в новый храм, построенный в Казацкой слободе, после чего храм стал называться Михайловским, а новый — Вознесенским.

В 1897 году при храме Архангела Михаила была учреждена мужская церковно-приходская школа, а в 1909 году — и женская, носившая имя крупного жертвователя — инженера Н. П. Конопатова.  года при храме открылось церковно-приходское попечительство, председателем которого стал настоятель церкви священник Иоанн Устрецкий. При храме имелась небольшая библиотека, состоявшая из 50 книг. В годы Первой мировой войны в одной из церковно-приходских школ было устроено общежитие для беженцев, рассчитанное на 25 человек.

В собственности храма находилось  усадебной земли и  пахотной при селе Касиново Курского уезда.

Михайловская церковь была закрыта в 1940 году, но уже в конце 1941 года богослужения были возобновлены. Во второй раз церковь закрывалась в 1961 году, в помещении храма сначала работала ремонтная мастерская «Кинопроката», затем его использовали под складские помещения ЦУМа. В бывшей маленькой церковной сторожке, расположенной на углу Михайловского переулка и ул. К. Либкнехта, в 1960—1970-е годы проживало несколько престарелых монахинь. В 1990 году здание, находившееся в плачевном состоянии (не было ни пола, ни окон, ни дверей — одни стены), было передано Курской епархии. 15 мая 1990 года в храме были возобновлены богослужения. 20 декабря 1999 года храм был освящен архиепископом Курским и Рыльским Ювеналием в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных, а также два придела: правый — в честь иконы Божьей Матери «Державной», а левый — в честь Митрофана Воронежского. В 2001 году крестным ходом из Знаменского собора была доставлена икона святого праведного воина адмирала Российского флота Фёдора Ушакова с частичкой его мощей. С благословения митрополита Курского и Рыльского Ювеналия на фасаде церкви была укреплена памятная доска с именем адмирала. 26 мая 2002 года в ограде Михайловского храма по инициативе, на средства и усилиями членов курского морского клуба «Кают-компания» был открыт и освящен Памятный знак курянам, погибшим на линкоре «Новороссийск».

Архитектура и убранство храма 
Кирпичный одноглавый храм в классическом стиле, по типу восьмерик на четверике, с трёхъярусной колокольней. Основное здание прямоугольное в плане, приземистое. Фасады имеют равный ритм проёмов, объединённых горизонтальным рустом, и акцентированы четырёхколонными портиками неполного тосканского ордера. Портик западного фасада позднее был перестроен под притвор. Восьмерик храма перекрыт сомкнутым сводом с главкой на высоком постаменте. Колокольня круглая, располагается на квадратном нижнем ярусе, увенчана шпилем.

В настоящее время храм имеет приделы святителя Митрофана Воронежского и иконы Божией Матери «Державной», дополнительный престол святого праведного воина Фёдора Ушакова.

Перед храмом установлен памятный знак, посвящённый морякам, погибшим на линкоре «Новороссийск».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Курск
Михаила
Курск
Курск
Курск
Здания и сооружения, заложенные в 1762 году
Храмы, построенные в 1767 году в России